To
 To, japán kana
 to, a tongai nyelv ISO 639 alpha-2-kódja
 .to, Tonga internetes legfelső szintű tartomány kódja
Tó
 tó, állóvíz
 tó, japán pagoda